Saamaka kan verwijzen naar:
 Saramaccaans, de taal van de Saramaccaners
 Saramaccaners, het volk van de Saramaccaners